Cedrová může být ulice:
 Cedrová (Hostivice)
 Cedrová (Jesenice)
 Cedrová (Plzeň)
 Cedrová (Praha)

Související články 
 Cedr